Swan (automerk), een Frans historisch automerk
Swan (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Swan (rivier), een rivier in het westen van Australië
Swan (Iowa), een plaats in de staat Iowa in de Verenigde Staten
The Swan (theater), voormalig theatergebouw in Londen
Swan-fitting, een bevestigingsmethode voor gloeilampen
Nautor's Swan, een merk van Finse zeiljachten
The Swan (film), film uit 1956
Swan (komeet)

Personen met de achternaam Swan
Joseph Swan, de uitvinder van de gloeilamp